Fuge steht für:
 Fuge (Zwischenraum), allgemein ein schmaler Zwischenraum
 Fuge (Bauwesen), im Bauwesen einen schmaler Zwischenraum zwischen verschiedenen Bauteilen
 Fuge (Geologie) oder Gesteinsfuge, eine Trennfläche verschiedener Entstehungsursachen in Gesteinskörpern
 Fuge (Musik), in der Musik eine kontrapunktische Form
 Wortfuge, in der Linguistik die Stelle zwischen den Bestandteilen zusammengesetzter Wörter
 Fuge (Zeitschrift), deutsches religionsphilosophisches Journal

Fuge ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Fuge (* 1963), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Fuga
 Fugue